Согласный:

 Согласный — звук речи, сочетающийся в слоге с гласными

 Согласный — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Согласный — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Согласный — посёлок в Калининском районе Саратовской области.